Deimos (v. griech. Δεῖμος „Schrecken“) steht für:

 Deimos (Mythologie), Bruder von Phobos in der griechischen Mythologie 
 Deimos (Mond), nach ihm benannter Mond des Planeten Mars
 eine ehemalige Ölbohrplattform und zukünftige Raketenstartrampe, siehe Starship (Rakete) #Startplätze

Siehe auch:
 Deimos Ridge
 Dayon Deimos